Бредли има више значења:
 Округ Бредли (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Бредли (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Бредли (Јужна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Омар Бредли, амерички генерал
 Џејмс Бредли, енглески астроном
 Шон Бредли, америчко-немачки кошаркаш
 Бредли (борбено возило)